Эрни Крустен (, в СССР — Крустейн Эрнст Янович; ) — эстонский советский писатель. Заслуженный писатель Эстонской ССР (1959), народный писатель Эстонской ССР (1972). Лауреат Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула (1970).

Биография 
Родился в семье садовника и с 1915 года работал садовником. Печатался с начала 1920-х гг. Делал попытки жить литературным трудом, но это удавалось только с перерывами.

После советизации Эстонии в июне 1940 года оставался в стране, с января 1941 года недолго работал в литературно-искусствоведческом журнале «Viisnurk» («Советская звезда»). Во время немецкой оккупации Эстонии (1941—1944) был редактором газеты в Раквере. После окончания войны снова некоторое время работал садовником, с 1950 года жил и работал в Раквере. С 1957 года — в Таллине. Жил на улице Рахва Малева, д. 35. Похоронен на Лесном кладбище Таллина.

В своих произведениях пытался анализировать изменения в психологии людей после восстановления Советской власти в Эстонии в 1940.

Память 
В 1991 году на доме в Раквере (улица Кастани, 17), где жил Крустен, установлена памятная доска.

Библиография 
Гнездо под стрехой, М., 1959;

Сердца молодых, кн. 1—2, М., 1960;

В поисках весны, М., 1962;

Словно капля в море, М., 1964.

Литература 
Sirge R., Hetkkohtumisi Erni Krusteniga, «Looming», 1960, № 4.

Українська Літературна Енциклопедія. — К., 1995. — Т. 3: К-Н. — С. 58-77

БЭ ў 18 тамах. Т.8, Мн., 1999, С.488

Примечания

Ссылки 
 
 ОДН
 Роман-газета № 20, октябрь 1974 г.

Лауреаты Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула
Похороненные на Лесном кладбище Таллина
Персоналии:Раквере
Народные писатели Эстонской ССР
Заслуженные писатели Эстонской ССР